John Flett est un nom pouvant désigner:

John Flett (1869-1947), géologue écossais
John Flett (né en 1963), joueur australien de rugby à XV
 (1963-1991), styliste britannique

Voir aussi
 (1871-1932), joueur canadien de crosse

Flett, John